Міське поселення Литкаріно Московської області Російської Федерації має власну символіку герб та прапор.

Опис
Прапор Литкаріно – червоне полотнище із співвідношенням ширини до довжини 2:3, який несе зображення фігур міського герба зміщені до древка з блакитною смугою внизу із співвідношенням 1/6 та відділеної від червоної  смуги білою шириною 1/20 загальної ширини.

Примітки  

Прапори міст Росії
Литкаріно